

Film en televisie
Love Sick (2013), een Amerikaanse komediefilm uit 2013 
Love Sick (2006), een Roemeense film uit 2006
Love Sick (1983), een Amerikaanse romantische komediefilm uit 1983
Love Sick (1937), een Amerikaanse korte film uit 1937 
Love Sick: Secrets of a Sex Addict, een Amerikaanse film uit 2008

Muziek
Love Sick (Bob Dylan), een lied van Bob Dylan
Love Sick (Elton John), een lied van Elton John
Love Sick (Emily Osment), een lied van Emily Osment